Дубовський Анатолій Іванович (1934—1999) — український лікар, політик.
 Дубовський Вадим Володимирович ( 1964) — співак, що у 2014 році став відомий як «співаючий далекобійник».
 Дубовський Ігнатій (1874—1953) — релігійний діяч.
 Дубовський Костянтин Юрійович (1988—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Дубовський Петер (, 1972 — 2000) — чехословацький і словацький футболіст.

Дубовський — селище, Аліковський район, Чувашія
 Дубовський — селище, Кілемарський район, Марій Ел